John Armstrong è il nome di:

John Armstrong (1709-1779), poeta scozzese
John Armstrong (1735 – c.1784), soldato statunitense
John Armstrong (1755-1816), soldato statunitense della Pennsylvania e Ohio
John Armstrong (1813-1856), vescovo anglicano
John Armstrong (1893-1973), costumista britannico
John Armstrong (1908-1977) politico  australiano
John Armstrong (nato nel 1988), calciatore scozzese
John Armstrong (1928-2004), produttore e regista di documentari di origine britannica
John Armstrong Senior (1717-1795), politico statunitense
John Armstrong Junior (1758-1843), Segretario di Guerra statunitense
John Barclay Armstrong (1850-1913), Texas Ranger
John Alexander Macdonald Armstrong (1877-1926) politico italiano
Johnny Armstrong, giocatore di football americano
Matthew John Armstrong, attore statunitense